Ehrentreu ist der Familienname folgender Personen:

 Chanoch Ehrentreu (* 1932), britischer Rabbiner
 Ernst Ehrentreu (1896–1981), deutscher Rabbiner
 Heinrich Ehrentreu (1854–1927), ungarisch-deutscher Rabbiner